Одновременной игрой () называют игру, в которой стратегии избираются участниками до того, как станут известны стратегии оппонентов. Одновременные игры противопоставлены последовательным, где ходы совершаются по очереди. Чаще всего одновременные игры предстают в нормальной форме.

Популярная игра «камень, ножницы, бумага» является одновременной. Участники выбирают действие до того, как узнают о стратегии оппонентов. Действия каждого из участников становятся известны одновременно. Если в игре принимают участие двое и у каждого имеется по три действия, все возможные исходы можно выразить в таблице размерности 3×3. Действия игрока 1 отмечены по строкам, действия его оппонента — по столбцам. Красным обозначены выигрыши игрока 1, в то время как выигрыши игрока 2 выделены синим. Платёжная матрица выглядит следующим образом:

Другим примером одновременной игры является дилемма заключённого.

См. также 
 Последовательная игра
 Одновременный выбор стратегии

Примечания

Литература 
 

Классы игр
Теория игр